|}

Die Bahnstrecke Haija Junction–Sannar verbindet Haija Junction mit Sannar im Sudan.

Geschichte 

Die Bahnstrecke wurde in den Jahren 1924 bis 1926 in mehreren Abschnitten eröffnet. Sie verband die Bahnstrecke Khartum–Nyala mit der Bahnstrecke Atbara–Port Sudan über Al-Qadarif und Kassala. Wie alle anderen Strecken im Hauptnetz der Sudan Railways wurde sie in der Spurweite 1067 mm gebaut. An die Bahnstrecke Atbara–Port Sudan setzte sie bei Kilometer 272,5 an, wo der Bahnhof Haija Junction errichtet wurde. Sie endete in Sannar, einem Eisenbahnknotenpunkt, wo sie unter anderem an die Strecke Bahnstrecke Khartum–Nyala anschloss. Während des Zweiten Weltkriegs schloss kurzzeitig, abzweigend vom Bahnhof Malawiya, die für militärische Zwecke errichtete Bahnstrecke Malawiya–Tessenai an, die nach Osten die Grenze nach Eritrea überschritt.

Hauptaufgabe der Bahnstrecke Haija Junction–Sennar war der Abtransport von Baumwolle aus der Gezira-Ebene zum Hafen von Port Sudan (heute: Bur Sudan) am Roten Meer. Mit der zunehmenden Verlagerung des Güterverkehrs im Sudan von der Schiene auf die Straße verlor die Bahnstrecke zunehmend ihre Funktion. 2005 wurde der Betrieb komplett eingestellt, die Eisenbahninfrastruktur soll aber noch vorhanden sein.

Literatur 

 Neil Robinson: World Rail Atlas and Historical Summary 7. = North, East and Central Africa. 2009, ISBN 978-954-92184-3-5.

Bahnstrecke im Sudan